Grand theft auto в розмовній американській англійській означає викрадення автотранспорту (автомобіля, мотоцикла, вантажівки).

Таку назву носять фільми та ігри: 

 Велика автокрадіжка — фільм 1977, режисерський дебют Рона Ховарда. 
 Grand Theft Auto — серія комп'ютерних ігор.